Rauher Kulm ist der Name u. a. folgender Berge:

 Rauher Kulm (Oberpfalz) () in der Oberpfalz
 Rauher Kulm (Niederbayern) () in Niederbayern